Дже́йсон Мандзу́кас (; род. 18 декабря 1972, Нахант, Массачусетс, США) — американский комедийный актёр, комик, сценарист и продюсер. Наиболее известен по повторяющейся роли Рафи в комедийном телесериале «Лига», а также по фильму «Диктатор» (2012). Благодаря своей внешности часто играет роли арабов.

Биография

Ранние годы, семья и образование 
Родился в семье греков Уильяма Мандзукаса и Синтии Мурусас. Называет себя 100 % греком по происхождению<ref name=":2">{{Cite web|url=http://ew.com/article/2012/05/18/dictators-jason-mantzoukas/|title='The Dictators Jason Mantzoukas|author=Rottenberg, Josh|website=|date=May 18, 2012|publisher=Entertainment Weekly|access-date=2017-05-04|archive-date=2017-05-04|archive-url=https://web.archive.org/web/20170504142654/http://ew.com/article/2012/05/18/dictators-jason-mantzoukas/|deadlink=no}}</ref>. Отец Джейсона иммигрировал в США из Греции в 1951 году.

В школьные годы был барабанщиком в музыкальном коллективе «Slygoul».

Окончил Миддлберийский колледж.

 Карьера 
В студенческие годы выступал в жанре импровизационной комедии в составе комик-группы «Otter Nonsense Players». После окончания колледжа, став лауреатом , изучал музыку, в течение нескольких лет проживая на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В 1998 году переехал в Нью-Йорк, где регулярно выступал в театре импровизации комик-труппы «» (), а затем в еженедельном импровизированном шоу «Soundtrack». Перебравшись в Лос-Анджелес (Калифорния), продолжил выступать и преподавать в «UCB Theatre».

Снимался в фильмах «Ой, мамочки» (2008), «Я ненавижу День святого Валентина» (2009) и «Диктатор» (2012), а также принимал гостевое участие в комедийных сериалах «Жизнь и приключения Тима», «Парки и зоны отдыха», «Просветлённая», «Брод Сити», «Шоу Кролла», «Американская семейка» и «Бруклин 9-9».

Является соавтором сценария кинокомедии «Совместная поездка» (2014). Также, будучи сценаристом и продюсером, выступал в качестве консультанта при создании комедийных телесериалов «Дэцкая больница» и «Портландия».

В начале 2016 года начал писать сценарий к анимационному фильму по мотивам графического романа «» , съёмки которого будут проходить в «Paramount Pictures», а режиссёром выступит .

 Фильмография 

 Фильмы 

 Телесериалы 

 Подкасты 
 2010— — How Did This Get Made? 2010—2017 — Comedy Bang! Bang! 2012—2015 — Who Charted? 2012 — Sklarbro Country 2012—2017 — improv4humans 2012—2015 — Affirmation Nation with Bob Ducca 2012—2013 — You Made It Weird 2012, 2014 — Totally Laime 2012 — Earwolf Presents 2013 — Kevin Pollak’s Chat Show 2013 — The Dead Authors Podcast 2014 — The Andy Daly Podcast Pilot Project 2014 — Hollywood Handbook 2014 — Never Not Funny 2014—2015 — Reading Aloud 2015 — WOMP It Up! 2015 — The Black List Table Reads 2015—2016 — Gilmore Guys 2015 — Crybabies 2016 — Reply All 2016 — Anna Faris is Unqualified 2016 — SPONTANEANATION with Paul F. Tompkins 2016 — With Special Guest Lauren Lapkus 2016 — OMFG!''

Сценарист 
 2009 — Off Duty
 2011 — Ashley
 2010—2013 — Дэцкая больница
 2014 — Совместная поездка
 2013—2014 — Лига
 2016 —

Продюсер 
 2009 — Off Duty
 2011 — Портландия
 2011 — Дэцкая больница
 2016 — Mr. Neighbor’s House

Примечания

Ссылки 

Википедия:Биографии современников
Подкастеры США
Выпускники Миддлбери-колледжа